Typhaeus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1815. Typhaeus ingår i familjen tordyvlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tordyvlar
Typhaeus